Диалектная группа Куско-Кольяо (, ) — это подгруппа кечуанских диалектов, распространённая в перуанских департаментах Куско, Пуно, Арекипа, на востоке Апуримака, а также в Боливии (кусканский, кечуа Пуно, североболивийский и южноболивийский кечуа). Она является самой значительной кечуаязычной группой (около 6 млн. носителей). Название Кольяо восходит к кечуанскому названию плоскогорья в районе озера Титикака, которое в свою очередь происходит от названия народа кулья.

Кечуа Куско-Кольяо вместе с аргентинским кечуа и аякучанским кечуа образует южную подветвь периферийных кечуанских языков (подветвь Кечуа II-C).

Особенности диалектов Куско-Кольяо 
К важнейшим особенностям относятся абруптивные (эйективные) и придыхательные взрывные согласные, которые в столь полном объёме отсутствуют в других кечуанских языках:

Символы, обозначающие отдельные звуки на письме в соответствии с официальным алфавитом, показаны в <угловых скобках>.

Типичным для диалектов Куско-Кольяо является к тому же фрикативизация взрывных в конце слога: [p] переходит в [f] или [h], [] — в [] или [s], [t] — в [s], [k] — в [h], а [q] — в [x] или [h]. Из других изменений: [m] превращается в [n] в конце слога.

В области морфологии южноболивийский диалект включает ряд явлений, заимствованных из испанского языка (например, форма множественного числа на -s вместо -kuna в существительных, оканчивающихся на гласный, уменьшительный суффикс -(s)itu/-(s)ita вместо -cha). Наряду с обычными для кечуанских языков условных конструкций с -pti- и -spa в диалектах Куско-Кольяо есть форма условного наклонения, образуемая с помощью chayqa.
 Munanki chayqa, hamusaq. Если ты хочешь, я приду.
Несмотря на эти особенности носители диалектов Куско-Кольяо понимают носителей аякучанского и аргентинского кечуа, что стало предпосылкой для создания южнокечуанского литературного языка.

См. также 
Кусканский кечуа

Южноболивийский кечуа

Южнокечуанский литературный язык

Библиография 
 Cahuana Q.R. Manual de Gramática Quechua Cusco-Collao, 2007. 
 Cusihuamán A. Gramática Quechua: Cuzco-Collao (1st Edition). — Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1976.
 Cusihuamán A. Diccionario Quechua: Cuzco-Collao (1st Edition). — Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1976.

Кечуанские языки
Периферийные кечуанские языки
Языки Боливии
Языки Перу